Sainte-Cécile (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Sainte-Cécile (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sainte-Cécile (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Sainte-Cécile (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary